Triunfo de Baco o El triunfo de Baco puede hacer referencia a distintas obras de arte:

El triunfo de Baco, pintura de Diego Velázquez que se encuentra en el Museo del Prado;
Triunfo de Baco y Ariadna, pintura al fresco de Annibale Carracci en el Palacio Farnesio;
Triunfo de Baco, mosaico romano hallado en la localidad española de Zaragoza.

Véase

Baco (desambiguación)